Shane O'Neill es un nombre anglosajón que puede referirse a las siguientes personas:

 Shane O'Neill (1530-1567), noble irlandés del siglo XIV.
 Shane O'Neill (futbolista) (1993-), futbolista hiberno-estadounidense.